Ryza Kajtazi (ur. 9 marca 1980 w Podujevie) – kosowska piosenkarka.

Życiorys 
W 2008 roku wzięła udział w Kënga Magjike z piosenką Me pizhamat e tua.

Dyskografia

Albumy

Teledyski

Przypisy 

Urodzeni w 1980
Ludzie urodzeni w Podujevie
Kosowskie wokalistki popowe
Kosowscy Albańczycy